Camille Silvy
Jean Silvy
Louis Silvy
Hôtel Silvy